Ма́лые Лисовцы́ () — село, входит в Сквирский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 441 человек. Почтовый индекс — 09052. Телефонный код — 4568. Занимает площадь 3,12 км². Код КОАТУУ — 3224084301.

Местный совет 
09011, Київська обл., Сквирський р-н, с.Малі Лисівці, вул.Ленінська,1

История 
В ХІХ веке село Малые Лисовцы было в составе Паволочской волости Сквирского уезда Киевской губернии. В селе была Николаевская церковь.

Примечания

Ссылки 
 Малые Лисовцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 
 Историческая информация о селе Малые Лисовцы

Населённые пункты Сквирского района